Benedict Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Benedict Lake (Idaho)
 Benedict Lake (Minnesota)
 Benedict Lake (Kenosha County, Wisconsin)
 Benedict Lake (Vilas County, Wisconsin)